Sven Thunman, švedski hokejist, * 20. april 1920, Švedska, † 8. julij 2004, Švedska.

Thunman je vso svojo karieri igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, za katerega je v osemnajstih sezonah odigral 239 prvenstvenih tekem. V sezonah 1943/44, 1952/53 in 1955/56 je osvojil tudi naslov državnega prvaka. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil bronasto medaljo in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje, skupno je za reprezentanco nastopil na 135-ih tekmah.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 42/43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 43/44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 5
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih